Danelle Wentzel (née en 1995), archère sud-africaine
 Gregor Wentzel (1898-1978), physicien allemand 
 Gustav Wentzel (1859-1927), peintre norvégien
 Jean Frédéric Wentzel (1807-1869), lithographe et imprimeur alsacien
 Marco Wentzel (né en 1979), joueur de rugby à XV sud-africain
 Richard von Wentzel (1850-1916), homme politique prussien

Voir aussi 
 Carl Friedrich Wenzel (ou Wentzel)